Барбо́за () — розповсюджене португальське прізвище, також популярне у Бразилії.

Відомі носії 

 Адоніран Барбоза (справжнє ім'я — Жуан Рубінату, * 1912 — † 1982) — бразильський музикант та співак в стилі самба.
 Леандро Барбоза (* 1982) — бразильський баскетболіст.
 Луїз Барбоза (* 1910 — † 1938) — бразильський музикант та співак в стилі самба.
 Моасір Барбоза (1921—2000) — бразильський футбольний воротар
 Педру Барбоза (6 серпня 1970) — португальський футболіст, півзахисник.